

Самые высокие здания 
В списке приведены небоскрёбы префектуры Токусима с высотой от 60 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

См. также 
 Список самых высоких зданий по префектурам Японии

Примечания

Ссылки 
 Buildings, Japan
 Buildings, Tokushima-ken, Japan
 Japan Skyscraper Diagram
 Tokushima Buildings
 The Council on Tall Buildings and Urban Habitat

 
Токусима
Высот